Das Campeonato Sudamericano von 1955 war die 23. Ausspielung der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 27. Februar bis 30. März zum fünften Mal in Chile statt. Bolivien, Brasilien, Kolumbien und Venezuela nahmen nicht teil. 

Das Turnier wurde im Ligasystem (Jeder gegen Jeden) ausgetragen. Bei Punktgleichheit auf dem ersten Platz war ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Alle Spiele wurden im Estadio Nacional de Chile in Santiago ausgetragen. Dabei wurden wie bereits bei früheren Turnieren einige Spiele nacheinander im Rahmen einer Doppelveranstaltung an einem Tag ausgetragen. 

Südamerikameister im Fußball 1955 wurde zum zehnten Mal Argentinien, das dadurch seinen Rekord ausbaute.

Spielergebnisse 

|

|}
|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Turnierseite 1955 bei rsssf.com (engl.)

1955
Fußballveranstaltung 1955
Sportveranstaltung in Santiago de Chile
Fußball (Chile)